Horngacher ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Horngacher (* 1941), ehemalige österreichische Politikerin (ÖVP) und Landwirtin
 Roland Horngacher (* 1960), österreichischer Ex-Polizist (ehemaliger Landespolizeikommandant von Wien)
 Stefan Horngacher (* 1969), österreichischer Skispringer und Trainer

Horngacher ist der Name folgender Unternehmen:

 Horngacher (Unternehmen) ist ein Hersteller von Harfen in Starnberg am See in Deutschland